Kolja ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine russische Koseform von Nikolai.

Varianten 
 Colja

Bekannte Namensträger 
 Kolja Afriyie (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Kolja Blacher (* 1963), deutscher Violinist
 Kolja Brandt (* 1969), deutscher Kameramann
 Kolja Erdmann (* 1981), deutscher Filmkomponist
 Kolja Kleeberg (* 1964), deutscher Koch
 Kolja Lessing (* 1961), deutscher Pianist, Violinist, Komponist
 Kolja Malik (* 1990), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kolja Mensing (* 1971), deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker
 Kolja Meyer (* 1982), deutscher Faustballspieler
 Kolja Naumann (* 1980), deutscher Jurist 
 Kolja Pusch (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Kolja Schallenberg (* 1984), deutscher Theaterregisseur und Autor
 Kolja Goldstein (* 1991), deutscher Rapper

Siehe auch 
 Kolja, Originaltitel des tschechischen Films Kolya (1996)

Weblinks

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname